Те саме, що кримські татари;
 Мешканці Криму; те саме, що кримчани.

Примітки